Про шаблони у Вікіпедії дивіться сторінку Вікіпедія:Шаблони.

Шабло́н ( від  — зразок):

Значення
Шаблон в техніці — пластина (лекало, трафарет і т. п.) з вирізами, по контуру яких виготовляються креслення чи вироби або інструмент для вимірювання розмірів.

Шаблони проектування програмного забезпечення

Шаблон в мовах програмування — специфікація форми подання та правил редагування елемента даних за допомогою рядка символів, у якій кожен символ вказує на допустимий вид символу або на предмет виконання редагування для відповідної позиції значення елемента. Вперше шаблон був введений, як конструкція мови КОБОЛ  в 1968 році.

Шаблон поведінки — повторювана реакція або дії на зовнішні подразники. На відміну від рефлекторного, шаблонна поведінка — осмислені дії, тобто здійснюються обдумано. Наприклад на привітання «Привіт, як справи?» може слідувати шаблонна відповідь «Привіт, все добре, а як у тебе?». Шаблони спілкування можуть змінюватися залежно від настрою чи співрозмовника, залишаючись при цьому одним із заздалегідь заготовлених варіантів. Креативність — протилежність шаблонної поведінки.

Шаблон документів (у розмовній мові — «риба») — порожня форма документа з коментарями про те, як слід заповнювати кожне поле. Інший варіант шаблону — форма документа з вже заповненими полями, які можна використовувати як приклад. Шаблони широко застосовуються у суворо регламентованих галузях (наприклад бухгалтерії або кадровому діловодстві). Приклади простих шаблонів — шаблон резюме або анкети для оформлення закордонного паспорта.

Шаблон в переносному значенні — зразок, приклад, який наслідують (часто сліпо, некритично); штамп, банальність.

Іноді шаблоном називають  ширину залізничної колії.

Фразеологія
 Шаблонне мислення
 Діяти по шаблону

Див. також
 Орнамент
 Вікіпедія:Шаблони
 Шаблонний метод (шаблон проектування)
 Шаблони проектування програмного забезпечення
 Патерн
 Викрій

Примітки

Посилання  
 
 

Багатозначні терміни